Listonosz
 Listonosz (powieść)
 Listonosz (film)

Zobacz też
 Listonosz zawsze dzwoni dwa razy